Ксéния Михáйловна Кóлобова (, Асхабад, Закаспийская область, Российская империя — 2 февраля 1977 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский эллинист, специалист по истории ранней Древней Греции. Доктор исторических наук, профессор исторического факультета ЛГУ, его декан (1949—1951), заведующая кафедрой истории Древней Греции и Рима ЛГУ (1956—1971). Одна из авторов «Большой советской энциклопедии».

Биография 
Родилась в семье священника, впоследствии сложившего с себя сан. Детские и юношеские годы провела в Баку. С образованием Советского Азербайджана в 1920 году, её отец служил в аппарате С. М. Кирова.

Начав получать гимназическое образование в Туркестане, завершила его в русской женской гимназии в Баку.
Поступив одновременно в Бакинский театральный институт и Бакинский университет, выбрала последний.
Окончила историко-филологический факультет Азербайджанского университета (1927), где училась в 1920—1926 годах.

Её главным наставником там стал известный филолог-классик и поэт Вячеслав Иванов. Его дочь Лидия в своих воспоминаниях отзывалась о Колобовой как об «очень умной» и «одной из самых блестящих и близких его бакинских учениц».

После окончания университета переезжает в Ленинград, где с 1930 года под руководством С. А. Жебелёва учится в аспирантуре по кафедре истории Древней Греции Института истории рабовладельческих обществ Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), окончила её в 1932 году. Затем до 1937 года научный сотрудник той же кафедры (сектора). В 1931 году опубликовала свою первую работу.

В 1930-х годах опасалась ареста.

С 1937 года на преподавательской работе на кафедре истории древней Греции и Рима ЛГУ.
В том же году по совокупности работ К. М. Колобовой были присвоены степень кандидата исторических наук и звание доцента.

Во время Великой Отечественной войны в эвакуации в 1942—1944 гг. работала в педагогических институтах Астрахани и Куйбышева. Затем вновь в ЛГУ.

В 1948 году защитила докторскую диссертацию.
С 1949 года профессор, доктор наук. В 1949—1951 была деканом исторического факультета, в 1956—1971 заведующая кафедрой.
С 1971 года на пенсии из-за болезни.

В. В. Селиванов упоминает, что после смерти С. И. Ковалёва (ум. 1960 г.) ей предлагали возглавить Музей истории религии и атеизма АН СССР, но Колобова отказалась.

Супруг с 1933 года — Селиванов Владимир Иванович, сотрудник ГАИМК, соратник Н. Я. Марра.

Сын — Селиванов, Валерий Владимирович, философ и культуролог.

В Ленинграде жила на ул. Плеханова (ныне Казанская) д.6, кв.19 (ныне дом перестроен).

Научные труды

Монографии 
 Материалы к библиографии К. М. Колобовой.
 К вопросу о судовладении в древней Греции. Л.: ГАИМК, 1933. 99 с. (Известия ГАИМК; Вып. 61).
 Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX—VII вв. до н/э). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1951. 340 с., 1 л. табл.
 Олимпийские игры : Пособие для учащихся. Москва : Учпедгиз, 1958. 64 с. В соавторстве с Е. Л. Озерецкой.
 Очерки истории древней Греции: Пособие для учителя. Л.: Учпедгиз, 1958. 348 с. В соавторстве с Л. М. Глускиной.
 Как жили древние греки. Л.: Учпедгиз, 1959. 166 с. В соавторстве с Е. Л. Озерецкой.
 Древний город Афины и его памятники. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. 373 с.

Статьи

Примечания

Литература 
 Фролов Э. Д. Русская наука об античности. СПб., 1998. С. 503—521. (перепечатано в изд. Портреты историков: время и судьбы / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М.: Наука, 2004. Т. 3. С. 112—125. ISBN 5-02-009825-6)
 Селиванов В. В. Вяч. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой // Ежегодник ист. фак-та, каф. истории Др. Греции и Рима, Центра антиковедения. СПб., 2006.
 Селиванов В. В. Вяч. И. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой (Часть I) // МНЕМОН: исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 5. СПб., 2006. С. 465—488.
 Селиванов В. В. Вяч. И. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой (часть II) // МНЕМОН: исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 6. СПб., 2007. С. 473—510.
 Кривоноженко А. Ф., Ростовцев Е. А. Колобова Ксения Михайловна // Биографика СПбГУ

Историки СССР
Антиковеды СССР
Выпускники Бакинского государственного университета
Преподаватели Астраханского государственного университета
Преподаватели Поволжской социально-гуманитарной академии
Деканы исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Эллинисты
Женщины-историки
Авторы Большой советской энциклопедии
Женщины-антиковеды